Poganowo oder Poganovo bezeichnet

 das  Kloster Poganovo,
 eine berühmte Ikone, siehe Poganowo-Ikone
 das serbische Dorf Poganovo, siehe  
 die Wüstung Poganowo in Polen, bis 1945: Groß Bürgersdorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen